Ел Агвилоте има више значења:

 Ел Агвилоте, Лас Парехас (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвилоте (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвилоте (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику